Па́вел Гу́бин: